Csehország
 Radvanov, egykori település a Český Krumlov-i járásban
 Radvanov, Josefov településrésze a Sokolovi járásban
 Radvanov, Mladá Vožice településrésze a Tábori járásban